Bressolles, Ain
 Bressolles, Allier